A Scum jelentései:
 Scum, a Napalm Death első nagylemeze
 Scum, norvég együttes, amely keveri a black/death metalt és a punk zenét